Energylandia – tematyczny park rozrywki położony w Zatorze w województwie małopolskim, otwarty 14 lipca 2014 roku. Największy park rozrywki w Polsce (powierzchnia ok. 70 ha, kilkanaście kolejek górskich, w tym 2 w kategorii hyper coaster).

W parku podzielonym na sześć stref tematycznych znajduje się ponad 120 atrakcji przeznaczonych dla wszystkich grup wiekowych, w tym kolejki górskie, liczne karuzele i urządzenia ekstremalne, a także restauracje, bary, sklepy z pamiątkami oraz sceny, na których prezentowane są krótkie widowiska. Od 2016 w skład parku wchodzi park wodny Energylandia Water Park.

Historia 
W czerwcu 2015 roku w parku otwarto rollercoaster Dragon – pierwszą polską odwróconą kolejkę górską z pociągami poruszającymi się pod torem zamiast ponad nim. Kolejkę zbudowała firma Vekoma.

We wrześniu 2015 roku otwarto drugi odwrócony rollercoaster pod nazwą Mayan, o wysokości 33,3 m, również produkcji firmy Vekoma.

W czerwcu 2016 roku uruchomiono pierwszy w Polsce launched coaster Formuła, czyli kolejkę górską, w której tradycyjny wyciąg łańcuchowy zamieniono na napęd elektromagnetyczny rozpędzający pociągi w czasie 2 s do 79,2 km/h oraz park wodny Energylandia Water Park.

W kwietniu 2017 roku park uruchomił roller coaster Boomerang (kolejkę typu shuttle coaster), niewielki spinning coaster Happy Loops oraz dziecięcą kolejkę Circus Coaster.

W połowie grudnia 2017 park ogłosił wyniki zapytania ofertowego na trzy nowe kolejki górskie przeznaczone do realizacji najpóźniej do 2020 roku, w tym double launch coaster firmy Vekoma oraz drewniano-stalowa kolejka hybrydowa produkcji firmy Rocky Mountain Construction. Park ubiegał się także o dotację na budowę kolejki górskiej typu tilt coaster, która miałaby zostać zbudowana do 2021 roku.

2 kwietnia 2018 roku w parku otwarty został Speed water coaster firmy Intamin.

W czerwcu 2018 roku Energylandia Water Park został powiększony o strefę Tropical Fun rozszerzającą ofertę parku wodnego o 10 nowych zjeżdżalni.

14 lipca 2018 roku otwarty został Hyperion – najwyższa i najszybsza kolejka górska typu hyper coaster w Europie o wysokości 77 m, pierwszym spadku pod kątem 85° i różnicy wysokości 82 m oraz prędkości maksymalnej 142 km/h. Kolejkę górską zbudowała firma Intamin.

W dniu 27 października 2018 roku, na konferencji prasowej, park przedstawił plany rozbudowy do łącznej powierzchni 150 ha. Pierwszy etap budowy stanowić ma utworzenie nowej strefy tematycznej pod nazwą Smoczy Gród, którego główną atrakcją jest największy na świecie hybrydowy roller coaster zbudowany przez firmę Rocky Mountain Construction. Kolejka nosi nazwę nawiązującą do materiału konstrukcyjnego – Zadra. W listopadzie 2018 roku jeden z projektantów RMC, Alan Schilke, potwierdził iż konstrukcja kolejki nie będzie całkowicie drewniana, lecz zostanie ona wykonana w hybrydowej technologii I-Box Track. Potwierdzone zostało także, że kolejka pobije rekord wysokości i szybkości hybrydowej kolejki górskiej ustanowiony w 2018 roku przez Steel Vengeance w parku Cedar Point oraz wyrówna rekord kąta spadku na kolejce hybrydowej wynoszący 90°. W styczniu 2019 roku magazyn branżowy First Drop wydawany przez klub European Coaster Club podał, że wysokość kolejki wyniesie 62,8 m, a długość 1 300 m.

20 lipca 2019 roku otwarta testowo została nowa strefa parku – Smoczy Gród –, a wraz z nią dwie nowe rodzinne kolejki górskie: Frida i Draken.

22 sierpnia 2019 park otworzył ówcześnie najwyższą i najszybszą hybrydową kolejkę górską na świecie – Zadra.

W dniach 17–19 września 2019 roku, w ramach targów branżowych IAAPA w Paryżu, zaprezentowana została przez twórcę tematyzacji, holenderską firmę Jora Vision, nazwa planowanej na sezon 2020 nowej strefy tematycznej parku – Aqualantis.

W dniu 26 października 2019 park oficjalnie ogłosił budowę nowej strefy tematycznej Aqualantis. Główną atrakcją strefy ma być roller coaster Abyssus. Kolejka stanowić będzie egzemplarz modelu Shockwave+ o wysokości 38,5 m, spadku 40 m oraz dwóch torach rozpędzających pociągi kolejki przy pomocy silników liniowych LSM do prędkości maksymalnej 100 km/h. Wraz z ekstremalną kolejką, w sezonie 2020 planowane jest także otwarcie rodzinnej kolejki „kopalnianej” (Mine Train) o wysokości ok. 15 m, również budowanej przez Vekomę, karuzeli Disco Coaster (model Disk’O firmy Zamperla), rodzinnej atrakcji typu „bitwa wodna” Whirlpool Water Fight, a także tematycznej restauracji i sklepu z pamiątkami. Ogłoszono także, że od sezonu 2020 park będzie otwarty również zimą, od końca listopada do początku stycznia.

W dniu 6 marca 2020 roku producent kolejek górskich, firma Vekoma, poinformował na swoim profilu w serwisie społecznościowym Instagram o trwającej produkcji elementów nieogłoszonej jeszcze przez park rodzinnej kolejki górskiej, której otwarcie ma nastąpić jeszcze wiosną 2020 roku.

W kwietniu 2020 roku park poinformował o przełożeniu otwarcia sezonu na 16 maja 2020 roku w związku z panującą ówcześnie pandemią COVID-19. Termin ten był jednak wielokrotnie przesuwany. Ostatecznie otwarcie parku zostało ustalone na 6 czerwca 2020 roku.

W dniu 14 stycznia 2020 roku wszczęte zostało na wniosek parku postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dotyczącej budowy dwóch nowych stref tematycznych: tworzonej w latach 2019–2021 strefy Aqualantis, a także nowej, nieogłoszonej jeszcze przez park strefy Sweet Valley.

W lipcu 2020 roku park przełożył otwarcie nowej strefy Aqualantis na sezon 2021 ze względu na opóźnienia związane z trwającą epidemią COVID-19.

W dniu 5 lipca 2021 roku park wodny powiększony został o liczącą powierzchnię 2 ha strefę Exotic Island.

W dniu 10 lipca 2021 roku nastąpiło testowe otwarcie nowej strefy Aqualantis, po czym strefa – wraz z dwoma nowymi roller coasterami – została oficjalnie oddana do użytku w dniu 14 lipca 2021 roku.

28 czerwca 2022 roku park otworzył koło widokowe Wonder Wheel o wysokości 53 m, zbudowane przez firmę Dutch Wheels, oraz nową strefę parku wodnego, Bamboo Bay.

10 września 2022 roku roller coaster Zadra znalazł się na 26. miejscu rankingu 50 najlepszych stalowych kolejek górskich świata czasopisma Amusement Today i otrzymał nagrodę Golden Ticket Award.

Plany rozbudowy 
W dniu 22 października 2021 roku park ogłosił budowę nowej strefy Sweet Valley wraz dwoma nowymi roller coasterami rodzinnymi: Choco Chip Creek oraz Honey Harbour, oba produkcji firmy Vekoma.

W następnych latach rozbudowa parku ma przebiegać w 5 etapach, z czego 2 polegać będą na budowie kolejnych, obok otwartego w 2019 roku Smoczego Grodu, stref tematycznych. Park zakłada także rozszerzenie strefy Water Park o kryty aquapark i budowę czterogwiazdkowego hotelu tematycznego. Przyjmuje się, że przynajmniej część parku otwarta będzie cały rok.

Frekwencja 
W latach 2014–2021 park odwiedziły następujące przybliżone liczby gości:

 2014 – 250 000
 2015 – 500 000
 2016 – 1 000 000
 2017 – 1 200 000
 2018 – 1 400 000
 2019 – 1 600 000
2020 – 800 000
2021 – 1 860 000

Park zakłada uzyskanie frekwencji 4 mln osób rocznie w sezonie 2024.

Miejsce w rankingach

Kolejki górskie

Czynne 
Na rok 2023 w parku znajdowało się 17 czynnych kolejek górskich.

W budowie 
W roku 2023 trwała budowa 3 nowych kolejek górskich:

Galeria

Strefy parku i atrakcje

Bajkolandia 
W tej strefie znajdują się atrakcje dla najmłodszych gości parku, takie jak:

Strefa familijna 
W tej strefie znajdują się nieco bardziej intensywne atrakcje przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych, takie jak:

Strefa ekstremalna 
W tej strefie znajdują się najintensywniejsze atrakcje przeznaczone dla młodzieży i dorosłych:

Water Park 
Strefa uruchomiona latem 2016 roku. Naśladuje tropikalną wyspę z licznymi atrakcjami wodnymi i strefami wypoczynku.

 Strefy

 Atrakcje

Smoczy Gród 
Strefa tematyzowana na średniowieczny gród.

Aqualantis 
Otwarta w sezonie 2021 strefa o tematyzacji wodnej nawiązującej do mitu o starożytnym zatopionym mieście wzorowanym na Atlantydzie.

Sweet Valley 
W sezonie 2023 park planuje otwarcie kolejnej nowej strefy tematycznej pod nazwą Sweet Valley. Główną atrakcją będzie stalowy roller coaster typu mine train, Choco Chip Creek.

Widowiska i pokazy 
W parku znajdują się trzy sale widowiskowe: Amfiteatr Colosseo, Amfiteatr Egipt oraz Carnival Theater, a także kino 7D (Pyramid Illusion Cinema), strefa pokazów kaskaderskich oraz strefa pokazów skoków do wody Aqua Jump.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 strona internetowa Energylandii 

Lunaparki w Polsce
Obiekty budowlane w Zatorze (województwo małopolskie)